Sinfonia n. 31 di Franz Joseph Haydn
 Sinfonia n. 31 di Wolfgang Amadeus Mozart